Velika nagrada Italije 1982 je bila petnajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1982. Odvijala se je 12. septembra 1982.

Dirka 

|-
! 1
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 52
| 1:22:25,734
| 6
| 9
|-
! 2
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 52
| + 14,064 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 28
|  Mario Andretti
| Ferrari
| 52
| + 48,452 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 52
| + 1:27,845
| 12
| 3
|-
! 5
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 51
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 25
|  Eddie Cheever
| Ligier-Matra
| 51
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 51
| +1 krog
| 23
|  
|-
! 8
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 50
| +2 kroga
| 7
|  
|-
! 9
| 10
|  Eliseo Salazar
| ATS-Ford
| 50
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 10
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 50
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 11
| 20
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
| 49
| +3 krogi
| 26
|  
|-
! 12
| 30
|  Mauro Baldi
| Arrows-Ford
| 49
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! NC
| 14
|  Roberto Guerrero
| Ensign-Ford
| 40
| +12 krogov
| 18
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 33
| Pedal za plin
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 32
| Obnašanje
| 8
|  
|-
! Ods
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 28
| Vžig
| 19
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 27
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 21
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 31
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
| 10
| Pnevmatika
| 15
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 7
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 2
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 6
| Sklopka
| 4
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 5
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 36
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 2
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 5
|  Derek Daly
| Williams-Ford
| 0
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 0
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 4
|  Brian Henton
| Tyrrell-Ford
| 0
| Trčenje
| 20
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Rupert Keegan
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Raul Boesel
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Tommy Byrne
| Theodore-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Rene Arnoux 1'33.619

Formula 1 sezona 1982
1982